Рудольф Юлиус Эмануэль Кла́узиус  (, имя при рожд. — Рудольф Готтлиб (); 2 января 1822, Кёслин (ныне — Кошалин) — 24 августа 1888, ) — немецкий ,  и .

Биография 
Университетское образование Клаузиус получил в Берлине.

Первая работа Клаузиуса по механической теории тепла была опубликована в 1850 году. В этом же году в сентябре он получил приглашение на должность профессора в Берлинскую Королевскую артиллерийскую инженерную школу (). С 1855 года — занимал кафедру математической физики в Швейцарской Политехнической школе, тогда же получил назначение в университет Цюриха. В 1867 году он принял приглашение на должность профессора в Вюрцбургском университете, а с 1869 года был профессором в Бонне.

19 мая 1865 года за научные исследования был избран членом-корреспондентом Французской академии наук (секция механики).

Наследие 

Славу Клаузиусу создали его работы по теоретической термодинамике, до него бывшей в младенческом периоде развития; лишь благодаря трудам Клаузиуса, одновременно с работами Джоуля, Гельмгольца и Ренкина, термодинамика получила окончательную разработку.

В работе «О движущей силе теплоты и о законах, которые можно отсюда получить для теории теплоты», опубликованной в 1850 г., Клаузиус исправил теорию тепловых двигателей Карно, сформулированную автором в терминах теплорода, в соответствии с работами Джоуля о механическом эквиваленте теплоты, и сформулировал утверждение, которое позднее назвал тепловой аксиомой: «Теплота сама собой не может переходить от тела холодного к телу горячему». Тепловая аксиома Клаузиуса стала первой формулировкой второго начала термодинамики, ныне известной сейчас как формулировка Клаузиуса. В ряде последующих работ по механической теории тепла Клаузиус уточнил свою формулировку второго начала и доказал несколько новых теорем, носящих теперь его имя.

В 1865 г. появилась работа «О различных удобных для применения формах второго начала математической теории теплоты», в которой Клаузиус ввёл важнейшее для термодинамики понятие энтропии.

Благодаря ясности изложения Клаузиуса механическая теория тепла в самом начале своего развития стала применяться и к объяснению явлений из совершенно другой области научного знания. Так, в 1867 г. устанавливается аналогия между испарением и разложением химических соединений.

Кроме указанных исследований, Клаузиус известен также работами по упругости тел, по оптике и динамическому электричеству. В механику Клаузиус ввёл важное понятие вириала (1870 г.).

Труды К. по механической теории тепла появлялись в форме статей в «Poggendorffs Annalen» (1848—62) и собраны в классическом «Abhandlung über die mechanische Wärmetheorie» (Braunschweig, 1864—67, 2 т.; последнее издание в 1887 г. ).

Статьи, касающиеся других областей физики и математики, Клаузиус печатал во многих журналах:
 «Journal de Crelle»,
 «Philosoph. Magaz.»,
 «Journal Matem. Liouville»,
 «Comptes Rendus» парижской академии наук.

Отдельно опубликованы:
 «Ueber das Wesen der Wärme verglich. mit Licht und Schall» (Цюрих, 1857);
 «Die Potentialfunction und das Potential» (Лейпциг, 1859; 4 изд., 1885).

Память 
В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Рудольфа Клаузиуса кратеру на видимой стороне Луны.

См. также 
 Неравенство Клаузиуса
 Формула Клаузиуса — Моссотти

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Преподаватели Вюрцбургского университета
Преподаватели Боннского университета
Награждённые медалью Копли
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Венгерской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Лауреаты премии Понселе
Похороненные на Старом кладбище (Бонн)
Физики-теоретики Германии
Члены-корреспонденты Французской академии наук